Asomante se puede referir a:

Asomante, una localidad del municipio de Aguada, Puerto Rico.
Asomante, una localidad del municipio de Aibonito, Puerto Rico.